SZA steht für:
 Sichelzellenanämie
 Schweißtechnische Zentral Anstalt, österreichisches Institut für Schweiß-, Verbindungs- und Prüftechnik in Wien
 Sunjajew-Seldowitsch-Array, Array von acht Teleskopen im Combined Array for Research in Millimeter-Wave Astronomy
 Soyo Airport (IATA-Code), Flughafen von Soyo in der angolanischen Provinz Zaire

Personen:
 SZA (Sängerin) (* 1990, bürgerlich: Solána Imani Rowe), US-amerikanische R&B-Sängerin und Songwriterin

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Zawierciański in der Woiwodschaft Schlesien

sza steht für:
 Semelai (ISO-639-3-Code), austroasiatische Sprache auf der malaiischen Halbinsel

.sza steht für:
 Dateiendung der Software HiCAD

Abkürzung